Сибирь (Новосибирская область) в сезоне 2015/16  — статистика выступлений и деятельность клуба в КХЛ сезона 2015/16.

Итоги прошедшего сезона 

По итогам сезона Сибирь заняла 2-е место в Восточной конференции КХЛ. В плей-оффе Кубка Гагарина, впервые в своей истории, команда дошла до финала конференции, где уступила «Ак Барсу» 1—4.

Лучшим бомбардиром (19) стали трое игроков команды: Патрик Херсли, Ярно Коскиранта и Дмитрий Кугрышев, лучшим ассистентом (35): Йонас Энлунд и Дмитрий Кугрышев, по системе «гол+пас» (54) стал Дмитрий Кугрышев.

Трансферная политика

Пришли

Ушли

Хронология событий 
• 24 мая 2015 года на ярмарке юниоров КХЛ клуб выбрал следующих игроков.:

• 1—29 июля 2015 года хоккеисты «Сибири» провели первый учебно-тренировочный сбор в Новосибирске.

• 3 июля 2015 года клуб ознакомил болельщиков с ценовой политикой на абонементы: от 9 600 до 24 000 рублей

• 30 и 31 июля 2015 года «Сибирь» провела товарищеские матчи с рижским «Динамо» — 4:3 (Ридервалль, Шалунов, Рот, Шумаков), 2:3 (Шалунов, Копейкин)

• 1—10 августа 2015 года учебно-тренировочный сбор команда провела в Финляндии, где сыграла четыре товарищеские игры: «Йокерит» — 1:6 (Меньшиков), «ТуТо Хоккей» — 4:3 (Шалунов (2), Шумаков), «Ильвес» — 3:2 (Риддервалль, Жафяров, Моня), «Йокерит» — 2:4 (Моня, Улльстрем).

• 15—19 августа 2015 года команда участвует в Мемориале И. Х. Ромазана (Магнитогорск): «Металлург» (Мг) — 2:3 (Губин, Риддервалль), «Автомобилист» — 0:2, «Трактор» — 2:1 (Улльстрем), «Авангард» — 1:3 (Риддервалль)

• 24 августа 2015 года клуб устроил День Болельщиков, где хоккеисты показывали мастер-шоу буллитов, для болельщиков была устроена автограф-сессия хоккеистов.

• 1 сентября 2015 года Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков первой недели чемпионата. В номинации лучший нападающий признан Давид Улльстрём — 5 (3+2) очков.

• 23 сентября 2015 года перед матчем «Сибирь» — «Локомотив» состоялась торжественная церемония поднятия свитера Андрея Тарасенко с номером 10.

• 13 октября 2015 года клуб расторг контракт с защитником Владимиром Ротом по инициативе хоккеиста.

• 19 октября 2015 года нападающий Максим Вешуткин обменян в клуб ВХЛ «Звезда-ВДВ» на денежную компенсацию.

• 23 октября 2015 года клуб подписал трехлетний контракт с защитником Николаем Демидовым («СКА-1946»).

• 30 октября 2015 года клуб подписал контракт до конца сезона с защитником сборной Словакии Андреем Месарошем («Баффало Сэйбрс»).

• 2 ноября 2015 года Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков октября. В номинации лучший вратарь признан Александр Салак.

• 30 ноября 2015 года защитник Ринат Ибрагимов обменян в «Амур» на право выбора в 4 раунде Ярмарки Юниоров 2016. Также клуб вернул своего воспитанника нападающего Владислава Маслихина из казахского Кулагера и заключил с хоккеистом контракт до конца сезона.

• 4 декабря 2015 года в клуб ВХЛ «Ермак» откомандированы Владислав Маслихин и Роман Рачинский

• 7 декабря 2015 года Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков четырнадцатой игровой недели. В номинации лучший защитник признан Андрей Месарош.

• 15 декабря 2015 года Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков пятнадцатой игровой недели. Лучшим нападающим был признан Сергей Шумаков.

• 21 декабря 2015 года Завершилось голосование болельщиков, по результатам которого были определены стартовые звенья и первые вратари команд Запада и Востока в Матче Звезд КХЛ 2016. В стартовый состав команды Востока включён вратарь «Сибири» Александр Салак (9661 голос).

• 21 декабря 2015 года «Адмирал» взамен на денежную компенсацию вернул обратно «Сибири» форварда Андрея Дергунова.

• 25 декабря 2015 года клуб подписал двухлетний контракт с нападающим Павлом Копытиным («Буран»).

• 19 января 2016 года Континентальная хоккейная лига сформировала тренеские бригады команд на Матче Звезд КХЛ 2016. Одним из тренеров команды Востока стал главный тренер «Сибири» Андрей Владимирович Скабелка.

• 20 января 2016 года клуб расторг контракт с Дмитрием Моней.

• 1 февраля 2016 года Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков двадцать первой игровой недели. Лучшим защитником был признан Георгий Мишарин.

• 6 марта 2016 года Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков первого раунда плей-офф. Лучшим новичком был признан Константин Окулов.

• 15 марта 2016 года За оскорбление судьи и неспортивное поведение, выразившееся в ударе клюшкой судьи после матча, вратарь Александр Салак дисквалифицирован на пять матчей.

• 16 марта 2016 года «Сибирь» завершила сезон, проиграв «Металлургу» (Мг) полуфинальную серию Восточной конференции со счётом 1—4.

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги 
Команда Сибирь выступает в Дивизионе Чернышёва Восточной конференции.

Август — Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Движение команды по месяцам

Итоговая таблица 

  М — место в конференции, И — игр, В — выигрышей, ВО — выигрышей в овертайме, ВБ — выигрышей по буллитам, ПБ — поражений по буллитам, ПО — поражений в овертайме, П — поражений, Ш — забитые-пропущенные шайбы, ±Ш — разница шайб, О — очков

Полужирным шрифтом выделены команды, обеспечившие себе место в плей-офф.Курсивом выделены клубы, лишившиеся шансов на попадание в плей-офф.
к — победитель конференции, д — победитель дивизиона

 Плей-офф 

 1/8 финала 

 1/4 финала 

 Состав команды 

 ПП — показатель полезности Генеральный менеджер — Кирилл Фастовский
 Исполнительный директор — Геннадий Хапко
 Спортивный директор — Сергей Губарев
 Главный тренер —  Андрей Скабелка
 Старший тренер — Андрей Тарасенко
 Ассистент главного тренера — Павел Зубов
 Тренер вратарей — Константин Капкайкин

 Индивидуальная статистика 

 Минуты на площадке 
 Первая половина сезона 

 Вторая половина сезона 

 Плей-офф 

 • В заявке на матч

 Штрафы 

 Первая половина сезона 

 Вторая половина сезона 

 Плей-офф 

 Результативность 
Жирным шрифтом — голы, полужирным — передачи''

Первая половина сезона

Вторая половина сезона

Плей-офф

Сибирские Снайперы 
Резервисты «Сибири» «Сибирские Снайперы» играют в «Восточной конференции» Молодежной хоккейной лиги.

Турнирная таблица 

д — победитель дивизиона

Состав клуба 

 и. о. главного тренера —  Ярослав Люзенков (до 21.12.2015  Николай Заварухин)

Итоги сезона 
До декабря 2015 года команда уверенно шла в лидерах восточной конференции, выиграв в первые три месяца регулярного чемпионата 15 из 22 игр. Но 21 декабря главный тренер Николай Заварухин перешел в тренерский штаб Нижнекамского Нефтехимика, а исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ярослав Люзенков. Смена главного тренера не прошла для команды безболезненно. В первых 6 играх под руководством Ярослава Люзенкова Сибирские Снайперы победили лишь один раз, обыграв по буллитам Снежных Барсов. В дальнейшем команда начала выступать более успешно, но лидирующие позиции были безвозвратно потеряны и в плей-офф команда вышла только с последнего 8 места.

Получив по результатам Регулярного чемпионата самый низкий номер посева, в каждом раунде розыгрыша Кубка Харламова соперником Сибирских Снайперов становилась сильнейшая из оставшихся в розыгрыше команд. Соперником по 1/8 финала стали победители Восточной конференции и Дивизиона «Урал-Сибирь» Омские Ястребы. Уступив в первом матче в Омске 2:0, три следующих матча команда выиграла и прошла в следующий раунд. По итогам первого раунда Молодежной хоккейной лигой были названы трое лучших игроков, в число которых вошел Николай Демидов, ставший лучшим защитником.

Соперником Сибирских Снайперов по 1/4 финала стали победители дивизиона «Поволжье» Стальные Лисы. Перед началом серии из основной команды, закончившей сезон, в Снайперов были отправлены Константин Окулов, Владислав Наумов и Иван Верещагин, а по ходу серии к ним присоединился и Алексей Яковлев, проведший большую часть сезона в составе команды Ермак, выступающей в ВХЛ. Эта серия так же закончилась победой Сибирских Снайперов в четырёх матчах. Как и в первом раунде, один из защитников команды был назван в числе троих лучших игроков. Лучшим защитником по итогу раунда стал Иван Верещагин.

Выйдя в полуфинал розыгрыша Кубка Харламова, Сибирские Снайперы вышли на победителя регулярного чемпионата — Локо. Соперник, усиленный игроками из Ярославского Локомотива, выбывшего из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде плей-офф, оказался для Снайперов слишком силен. Новосибирский клуб всухую проиграл серию, уступив в трех матчах с общим счетом 3:12.

Проиграв в полуфинале Кубка Харламова, команда Сибирские Снайперы стали бронзовыми призерами чемпионата МХЛ сезона 2015—2016, что стало наивысшим достижением с момента создания команды.

Примечания

Ссылки 
 
 

Сезоны ХК «Сибирь»
Сибирь